Osoby:
 Joseph-Marie Vien – francuski malarz
 Józef Đặng Đình Viên – wietnamski ksiądz

Inne:
 Vien de Nus – rodzaj wina czerwonego

Zobacz też:
 Vin
 Wien